Зиматлан де Алварез има више значења:

 Општина Зиматлан де Алварез (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Зиматлан де Алварез (Зиматлан де Алварез, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику